La XIV edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 3 all'8 luglio 2001 a Coblenza, in Germania.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 2001
Scherma nel 2001
Competizioni sportive a Coblenza